Pluto al campeggio (Camp Dog) è un film del 1950 diretto da Charles A. Nichols. È un cortometraggio animato della serie Pluto, prodotto dalla Walt Disney Productions e uscito negli Stati Uniti il 22 Settembre 1950, distribuito dalla RKO Radio Pictures.

Trama
Due coyote (padre e figlio) odorano di cibo. Arrivano in un campeggio appena in tempo per vedere il proprietario dirigersi verso la barca. Il cibo è fissato su un albero e Pluto, sebbene dorma, fa la guardia. Il padre si mette al lavoro per buttare giù il cibo, ma Junior continua a trascinare fuori Pluto per la sua cena. Papà sa che Pluto non è altro che un guaio e continua a rimetterlo nella tenda. Alla fine mettono giù il cibo, tra scontri con Pluto. Si preparano a banchettare quando Pluto li scaccia, ma quando il proprietario sta ritornando, Pluto si rende conto che senza i coyote verrà incolpato e scappa anche lui unendosi ai suoi ex nemici.

Collegamenti esterni
 

Cortometraggi di Pluto
Film d'animazione statunitensi